Ла́тники () — род бесхвостых земноводных из семейства рогатых чесночниц. Представители распространены на юго-западе Китая, на севере Индии и Бирмы, в Непале. Обитают на высоте 1000—5300 метров над уровнем моря.

Классификация 
На октябрь 2018 года в род включают 22 вида:

Примечания 

Рогатые чесночницы